Liga prvakinja je najviša razina europskih klupskih natjecanja za rukometašice.

Sudionice

Natjecateljski sustav

Ždrijeb 

skupina "A": Ribarroja, Slagelse, Podravka Vegeta, pobjednice 1. izlučne skupine
skupina "B": Zvezda Zvenigorod, Krim Mercator, Nürnberg, pobjednice 2. izlučne skupine
skupina "C": Kometal, Hypo Niederösterreich, Larvik, pobjednice 3. izlučne skupine
skupina "D": Ferenczvaros, Vyborg, Budućnost, pobjednice 4. izlučne skupine

Rezultati

Vanjske poveznice 

Europska klupska rukometna natjecanja